22 МИР Смолян (или 22 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Смолян.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Смолян, при 45,85 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Смолян
Област Смолян